Антон Смирнов:
 
 Смирнов, Антон (род. 2001) — австралийский шахматист.